Jacquard ist 
 eine Bindungstechnik in der Weberei, siehe Jacquardmusterung

der Familienname folgender Personen:
 Albert Jacquard (1925–2013), französischer Biologe und Autor   
 Joseph-Marie Jacquard (1752–1834), französischer Erfinder des nach ihm benannten Jacquardwebstuhls
 Léon Jacquard (1826–1886), französischer Cellist und Komponist

Siehe auch:
 Jaccard